KFC Tielen was een Belgische voetbalclub uit Tielen. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 2216. De club maakte in de jaren negentig een steile opmars in de nationale reeksen maar ging in 1998 failliet.

Geschiedenis
De club werd opgericht in 1934 als FC Tielen en sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond. Tielen bleef verscheidene decennia in de provinciale reeksen spelen.

Het was de droom van Staf Janssens van sponsor IJsboerke om in zijn eigen dorp een grote voetbalploeg uit te bouwen. Er werden voetbalspelers uit de hogere afdelingen aangetrokken en er werd een nieuw stadion gebouwd. Dit wierp zijn vruchten af want in het begin van de jaren 90 steeg de club in korte tijd in de nationale reeksen.

In 1990 promoveerde Tielen uit Eerste Provinciale naar Vierde klasse. De ploeg leek door te gaan op zijn elan het volgende seizoen, maar strandde uiteindelijk op een tweede plaats, op amper één punt van kampioen Tubantia Borgerhout en miste zo een nieuwe promotie. Ook het daaropvolgende seizoen werd Tielen tweede, tot men in 1994 na drie seizoenen Vierde Klasse uiteindelijk erin slaagde de reeks te winnen. Tielen promoveerde zo verder naar Derde klasse.

Ook in Derde Klasse was Tielen succesvol. Reeds in het eerste seizoen pakte men er de titel, en zo stootte men direct door naar Tweede klasse. Tielen draaide er twee jaar mee in de middenmoot, maar eindigde er in 1998 uiteindelijk als voorlaatste op een degradatieplaats. Ondertussen had de familie Janssens IJsboerke in 1997 verkocht aan de Nationale Portefeuillemaatschappij waardoor de sponsoring van de club stopte. De club ging failliet en verdween in 1998.

Een nieuwe club werd kort daarna opgericht, VC Tielen. De nieuwe club, met stamnummer 9326, startte onderaan de ladder in Vierde Provinciale en zou in 2007 opgaan in een fusie met KVV Lichtaart Sport tot KFC De Kempen Tielen-Lichtaart, met stamnummer 4469.

Resultaten

Bekende voetbalspelers 
 Piet den Boer
 Jef Delen
 Robert Eshun
 Luc Leys

Tielen
Sport in Kasterlee
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)